Phaethón, görög mitológiai alak, Kephalosz és Éósz fia, Héliosz unokaöccse, illetve ugyanezen a néven Klümené ókeanisz és Héliosz fia (Platón Timaiosz című dialógusában és Ovidius Metamorphoses című művében írnak róla),
 Phaethon, a madarak egyik rendje (Phaethontiformes)
 Phaethon, kisbolygó, (3200 Phaethon)
 Phaeton, a Brit Királyi Haditengerészet több hajója is viselte ezt a nevet
 Phaeton, hullámvasút Dél-Koreában, (Gyeongju World)
 Phaeton, egy Volkswagen gépkocsimodell (2016-ig gyártották)